Хамел () — фамилия.

 Хамел, Мартин ван (род. 1945) — нидерландская балерина и хореограф.
 Хамел, Миха (род. 1970) — нидерландский композитор, дирижёр, поэт.
 Хамел, Эдди (1902—1943) — американский и нидерландский футболист, впоследствии футбольный тренер См. также